Der Kanton Les Riceys ist ein französischer Wahlkreis im Département Aube in der Region Grand Est. Er umfasst 57 Gemeinden im Arrondissement Troyes und hat sein bureau centralisateur in Les Riceys. Im Rahmen der landesweiten Neuordnung der französischen Kantone wurde er im Frühjahr 2015 erheblich erweitert.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 57 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Les Riceys die sieben Gemeinden Arrelles, Avirey-Lingey, Bagneux-la-Fosse, Balnot-sur-Laignes, Bragelogne-Beauvoir, Channes und Les Riceys. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 145,85 km2. Er besaß vor 2015 den INSEE-Code 1019.

Politik

Bevölkerungsentwicklung 

Les Riceys